Heredity puede hacer referencia a:

 Heredity, revista científica.
 Heredity, película de 1912.